Хря́па — фамилия. Известные носители:
 Хряпа, Виктор Владимирович (род. 1982) — российский баскетболист и функционер.
 Хряпа, Борис Иванович (1926—2009) — работник МВД.
 Хряпа, Николай Владимирович (род. 1979) — украинский и российский баскетболист.

См. также 
 Хряпа — квашеные верхние зелёные листья белокочанной капусты.